«Ravine» puede referirse a:
 Grande Ravine, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Acul-du-Nord.
 Ravine à Charles, 5ª sección comunal de la comuna haitiana de Jérémie.
 Ravine Desroches, 5ª sección comunal de la comuna haitiana de Limbé.
 Ravine Gros Morne, 8ª sección comunal de la comuna haitiana de Gros-Morne.
 Ravine Normande, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Cayes-Jacmel.
 Ravine Sèche, 11.ª sección comunal de la comuna haitiana de Petit-Goâve.
 Ravine Trompette, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Pilate.